As If – serie televisiva britannica degli anni 2000
As If! – EP di Sky Ferreira del 2011
As If – album degli !!! del 2015